Een verkeersweg:
 N485 (België)
 N485a (België)
 N485b (België)
 N485 (Frankrijk)
 N485 (Nederland), zie Provinciale weg 485

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing